Дангарван (;  (Дун-Гарвань), «форт Гарвана») — (малый) город в Ирландии, находится в графстве Уотерфорд (провинция Манстер).

Местная железнодорожная станция была открыта 12 августа 1878 года и закрыта 27 марта 1967 года.

Город-побратим Дангарвана —  Эри (Пенсильвания).

Британский поэт-лауреат сэр Джон Бетжман (живший в Ирландии в 1941-43гг.) упоминает Дангарван в своём стихотворении «The Irish Unionist’s Farewell to Greta Hellstrom». Каждая строфа заканчивается строкой «Дангарван в дожде» (Dungarvan in the rain).

Демография 
Население — 8362 человека (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 7452 человек. При этом, население внутри городской черты (legal area) было 7813, население пригородов (environs) — 549.

Данные переписи 2006 года:

В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

Примечания 

Города Ирландии
Населённые пункты графства Уотерфорд